AMS se poate referi la:
 Aeroportul Amsterdam Schiphol, conform codului IATA
 Auto Motor și Sport, revistă auto din România